Chukwumerije ist der Familienname folgender Personen:

 Chika Chukwumerije (* 1983), nigerianischer Taekwondoin
 Uche Chukwumerije (1939–2015), nigerianischer Politiker